Лягушино — название населённых пунктов в России:

 Лягушино — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Лягушино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Лягушино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
Лягушино — до 1962 г. название деревни Родники в Артёмовском районе Свердловской области.
Лягушино — до 1965 г. название деревни Лазурная в Конаковском районе Тверской области.